Schachbundesliga 2014/15 steht für:

 Schachbundesliga 2014/15, deutsche Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2014/15 (Frauen), deutsche Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2014/15 (Österreich), österreichische Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2014/15 (Österreich, Frauen), österreichische Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2014/15 (Schweiz), Schweizer Schachbundesliga